Шотландский Первый Дивизион 1911/1912 () — 22-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1911 года и закончился 27 апреля 1912 года.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица 

Источники: WildStat

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1911/1912
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1911 году
Спорт в Шотландии в 1912 году